Albacete se može odnositi na:

 Albacete, grad u Kastilja-La Manchi, glavni grad istoimene pokrajine.
 Albacete (pokrajina), španjolska provincija.
 Albacete Balompié, nogometni klub iz Albacetea.